Жоффруа́ () — мужское имя, имеющее франкское происхождение от древневерхненемецкого имени Готтфрид (), состоящее из частей  (Бог) и  (Мир).

Антропонимы

Правители 
 
 
 
 Жоффруа IV Анжуйский (1070/1075 — 1106) — граф Анжу, сын Фулька IV.
 Жоффруа V Анжуйский (1113—1151) — граф Анжу, сын Фулька V.
 Жоффруа VI Анжуйский (1134—1158) — граф Анжу, сын Жоффруа V.
 Жоффруа де Мандевиль (ум. 1144) — 1-й граф Эссекс.
 Жоффруа де Пороэт (до 1114—1142) — виконт де Пороэт, сын Эда I.

Учёные 
 Жоффруа Сент-Илер, Изидор (1805—1861) — французский зоолог, сын Этьенна Жоффруа Сент-Илера.
 Жоффруа Сент-Илер, Этьенн (1772—1844) — французский зоолог.
 Жоффруа, Этьенн Луи (1725—1810) — французский ученый-энтомолог.

Духовенство 
 Жоффруа Вандомский (1093—1132) — бенедиктинский монах, писатель и кардинал.
 Жоффруа де Монбрей (ум. 1093) — епископ Кутанса, один из соратников Вильгельма Завоевателя.

Прочее 
 Жоффруа де Виллардуэн (ок. 1150—1212/1218) — французский феодал, автор хроники «Завоевание Константинополя».
 Жоффруа, Жюльен Луи (1743—1814) — французский литературный критик.
 Тори, Жоффруа (1480—1533) — французский художник-гравёр, книготорговец и издатель.

В биологии 
 Кошка Жоффруа — вид из семейства кошачьих.
 Сумчатая куница Жоффруа — вид из рода полосатых сумчатых куниц.

Прочее 
 Жоффруа Гишар — стадион в Сент-Этьене (Франция).
 (12896) Жоффруа — небольшой астероид внешней части главного пояса, открытый в 1998 году.

См. также